Haya peut désigner :
 le hêtre mexicain 
 les Haya, un peuple de Tanzanie
 le haya, une langue bantoue
 Víctor Raúl Haya de la Torre, homme politique péruvien
  Haya est un genre monotypique de plantes de la famille des Caryophyllaceae
 Haya, un genre de dinosaures de la famille des Thescelosauridae
 HAYAGamers Sructure Multigaming fun et eSport sur PS4, xbox one qui compte 70 membres 
 Haya est un groupe de musique mongole dont la chanteuse, Daiqing Tana est du Qinghai et les autres membres de Mongolie-Intérieure et le bassiste français
 l'époux de la déesse mésopotamienne Nisaba